Le championnat d'Ouganda de football (Ugandan Premier League) est une compétition ougandaise de football créée en 1968. En 2014-2015, le championnat a été rebaptisé, il s'appelait auparavant Ugandan Super League. 

En 2018, StarTimes faisait l'acquisition des droits de diffusion exclusifs des deux championnats professionnels de l'Ouganda, l'Uganda Premier League et la FUFA Big League pour les dix années à venir. Le championnat ougandait est depuis appelé StarTimes Uganda Premier League.

Histoire

Palmarès

Bilan

Notes et références

Liens externes 
 Palmarès complet du championnat d'Ouganda sur le site RSSSF.com

Ouganda
Football championnat Ouganda